John Abbott  – Terzo Primo ministro del Canada (1821-1893).
John Abbott  – attore britannico (1905-1996).
John Abbott  – personaggio della soap opera Febbre d'amore, interpretato da Brett Halsey (1980-81) e da Jerry Douglas (1982-2013, 2015-).